Notitrece puede referirse a:

Notitrece, noticiero argentino de Eltrece de Buenos Aires (Argentina), emitido desde 2017 hasta 2022.
Notitrece, noticiero santafesino de Canal 13 (Santa Fe), actualmente como Telefe Noticias Santa Fe.
Notitrece, noticiero mexicano de Canal 13 (México).